Chomatobius är ett släkte av mångfotingar. Chomatobius ingår i familjen trädgårdsjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trädgårdsjordkrypare
Chomatobius